Зелигман () — еврейская патронимическая фамилия.
 Зелигман, Курт (1900—1962) — швейцарский и американский художник-сюрреалист, график и писатель.
 Зелигман, Рафаэль (1875—1943) — немецкий публицист и переводчик. См. также 
 Селигмен